Сборная Дании по пляжному футболу представляет Данию на международных соревнованиях по пляжному футболу, однако не контролируется Датским футбольным союзом, руководящим органом по футболу в Дании.

Состав

Текущий турнир 
Евролига по пляжному футболу 2022

Дивизион В. Группа 5. 

Пляжный футбол в Дании
Пляжный футбол